Con lingua triestina ci si può riferire a due lingue parlate a Trieste:
 Dialetto tergestino – lingua estinta
 Dialetto triestino – lingua veneta coloniale